Саме:

 Саме — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Булонь-сюр-Мер, кантон Саме.
 Саме — город и подрайон на юго-западе центральной части Восточного Тимора.
 Саме — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.